Macunaíma puede referirse a:
 Macunaíma (libro), libro de 1928, del escritor brasileño Mário de Andrade, y considerado una de las grandes novelas del modernismo brasileño.
 Macunaíma (poeta), seudónimo de Atilio Duncan Pérez Da Cunha (n.1951), escritor y periodista uruguayo.
 Ituglanis macunaima, especie taxonómica de peces de la familia Trichomycteridae, en el orden Siluriformes.
 Makunaima, género taxonómico de peces de la familia Characidae, en el orden Characiformes.